

Geografia 
 Soule – provincia dei Paesi Baschi

Persone 
 Aileen Muriel Riggin Soule – nuotatrice e tuffatrice statunitense
 Jeremy Soule – compositore statunitense
 Micky Lee Soule – tastierista statunitense
 Olan Soule – attore e doppiatore statunitense

Altro 
 Soule – antico sport di squadra

Pagine correlate 
 Soulé